Vezima ima više značenja:
 Vezima (Đenova)
 Vezima (Savona)